Osterloh ist

ein Familienname:
 Adele Osterloh (1857–1946), deutsche Dichterin
 Bernd Osterloh (* 1956), deutscher Betriebsrat, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Volkswagen AG
 Christine Osterloh-Konrad (* 1976), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Dierk Osterloh (* 1964), deutscher Maler, Bildhauer und Fotograf
 Dora Osterloh (* ≈1986), deutsche Jazzmusikerin
 Edo Osterloh (1909–1964), deutscher evangelischer Theologe und Politiker
 Ernst Osterloh (1889–1967), deutscher Pädagoge und Politiker (NSDAP)
 Ernst Robert Osterloh (1813–1884), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Frank Osterloh (1941–2004), deutscher hauptamtlicher Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit
 Friedrich Osterloh, preußischer Architekt und Baubeamter im Fürstentum Halberstadt
 Gertrud Osterloh (1910–2012), deutsche evangelische Theologin
 Helmut Osterloh (1967–2015), deutscher Poolbillardspieler
 Hermann Osterloh (1886–1961), deutscher Politiker (KPD, SPD), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter
 Ingo Osterloh (1921–1986), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Jan Osterloh (* 1969), deutscher Billardspieler
 Joachim Schulze-Osterloh (* 1935), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Johann Osterloh (1888–1963), deutscher Lehrer und Bremer Politiker (SPD)
 Jörg Osterloh (* 1967), deutscher Historiker
 Julia Osterloh (* 1986), deutsche Volleyballspielerin
 Klaus Osterloh (* 1952), deutscher Trompeter
 Lerke Osterloh (* 1944), deutsche Steuerrechtswissenschaftlerin und Bundesverfassungsrichterin
 Lilia Osterloh (* 1978), US-amerikanische Tennisspielerin
 Margit Osterloh (* 1943), deutsche Ökonomin
 Max Osterloh (1851–1927), deutscher Architekt und Stadtbaurat in Braunschweig
 Niklas Osterloh (* 1989), deutscher Schauspieler

 Sebastian Osterloh (* 1983), deutscher Eishockeyspieler
 Wiebke Putz-Osterloh (* 1946), deutsche Psychologin

ein Ortsname:
 Osterloh (Celle), Ortsteil der Stadt Celle, Niedersachsen
 Osterloh (Delbrück), Ortsteil der Stadt Delbrück, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Osterloh (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Osterloh (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern